Боровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Боровская волость — в составе Костромской губернии, Буйский уезд.
 Боровская волость — в составе Новгородской губернии, Белозерский уезд.
 Боровская волость — в составе Рязанской губернии, Скопинский уезд.
 Боровская волость — в составе Тобольской губернии, Ишимский уезд.
 Боровская волость — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд.
 Боровская волость — в составе Харьковской губернии, Купянский уезд.
 Боровская волость — в составе Харьковской губернии, Старобельский уезд.
 Боровская волость — в составе Ярославской губернии, Даниловский уезд.